Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

25501–25600. • 25601–25700. • 25701–25800. • 25801–25900. • 25901–26000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája